Третяковка — топоним

Украина 
 Третяковка — село,  Синельниковский район,  Днепропетровская область
 Третяковка — село,  Беловодский район,  Луганская область